Зелёная альтернатива — название ряда политических партий и общественных движений:
 Зелёная альтернатива (Австрия) (с 1995 года — «Зелёные — Зелёная альтернатива») — австрийская политическая партия, созданная в 1986 году.
  — венгерская политическая партия, существовавшая в 1992—2000 годах.
 Зелёная альтернатива (движение, Россия) — российское общественное движение, существовавшее в 2009—2012 годах.
 Зелёная альтернатива (партия, Россия) — российская политическая партия, созданная в 2019 году.

См. также 
  — каталонская политическая партия, созданная в 1999 году.
  – хорватская политическая партия, созданная в 2003 году.